Алексе́й Еме́лин: Емелин, Алексей Вячеславович (род. 1986) — российский хоккеист.
 Емелин, Алексей Михайлович (род. 1968) — советский и российский прыгун в высоту.